Košarkaško prvenstvo Herceg-Bosne za sezonu 1998./99. je osvojio Brotnjo iz Čitluka. U doigravanje za prvaka Bosne i Hercegovine (u kojem su sudjelovali klubovi iz Herceg-Bosne i bošnjački klubovi iz Lige KS BiH, bez klubova iz Republike Srpske) su se plasirali Brotnjo, Široki i  Posušje.

Ljestvica

Poveznice 
 Košarkaška liga Herceg-Bosne
 Košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine
 Košarkaški savez Herceg-Bosne

Izvori 
 eurobasket.com, Liga Herceg-Bosne 1998./99.,  pristupljeno 3. studenog 2016.
 eurobasket.com, Prvenstvo BiH 1998./99.,  pristupljeno 3. studenog 2016.

1998-99